Termenul „Salamanca” se poate referi la:

Toponime

Australia 
 Salamanca Place, partea dinspre apă a districtului Hobart, Tasmania

Chile 
 Salamanca, Chile, oraș în provincia Choapa

Columbia 
 Insula Salamanca, din Parcul Național Barranquilla

Mexic 
 Salamanca, Guanajuato, oraș în statul Guanajuato

Peru 
 Salamanca, Peru, cartier din Lima

Spania 
 Salamanca, oraș
 Provincia Salamanca
 Salamanca (Madrid), cartier în Madrid

SUA 
 Salamanca (city), New York
 Salamanca (town), New York

Venezuela 
 Salamanca, oraș în Venezuela

Vezi și 
 Bătălia de la Salamanca din 1812
 Universitatea din Salamanca